Det finns flera personer som heter Christian Peters:
Christian Peters (journalist), svensk vetenskapsjournalist.
Christian August Friedrich Peters, tysk astronom.
Christian Heinrich Friedrich Peters, amerikansk astronom.